Zandstrook, een term in de scheeps-, water- en molenbouw
Kloosterhout (Assen), een buurt in de wijk Kloosterveen in de Nederlandse gemeente Assen